Shields může být:

příjmení
 viz Shields (příjmení)

ostatní
 Shields (album) – čtvrté studiové album americké skupiny Grizzly Bear
 South Shields FC – anglický fotbalový klub, fungující v letech 1889–1930
 South Shields FC (1974) – anglický fotbalový klub, založený v roce 1974